Koreanischer Won steht für:

 Südkoreanischer Won
 Nordkoreanischer Won
 den historischen Won (1902–1910), siehe Koreanische Währungsgeschichte